Titán hace referencia a varios artículos o puede referirse a:

Astronomía
 Titán (satélite), satélite natural del planeta Saturno.
 Titan IV, un cohete perteneciente a la familia de cohetes Titan.
 Titan (cohete), familia de cohetes espaciales estadounidenses.

Ficción
 Titan A.E., película futurista animada de ficción de 20th Century Fox.
 Titán (Saint Seiya), personajes del manga y anime Saint Seiya, enemigos de los santos en Episodio G.
 Titán (Marvel Comics), personajes de ficción de Marvel Comics.
 Ataque a los titanes, Shingeki no Kyojin, anime de género shonen.
 Los Jóvenes Titanes, grupo de superhéroes de la editorial DC Comics.

Literatura
 Titan (novela), del autor alemán Jean Paul, escrita entre 1800–1803 y considerada su obra maestra. No ha sido traducida al español.

Mitología
 Titán (mitología), raza de poderosos dioses que gobernaron durante la legendaria edad dorada, según la mitología griega.
 Titán (titán), titán hermano de Helios.

Música
 Sinfonía n.º 1 (Mahler), nombre popular que recibe la Sinfonía n.º 1 de Gustav Mahler.
 Titán (banda), grupo de música electrónica de México D.F.
 Titán (vocalista), vocalista del grupo colombiano de rock Elkin Ramírez (Kraken)

Además
 Titan Cement, empresa cementera griega de ámbito multinacional. 
 Titan (Bucarest), barrio de Bucarest (Rumanía).
 Titán (periódico), periódico libertario de Aragón, España.
 Titán (refresco), de varios sabores embotellado por El Manantial S.A. de C.V..
 Titán (videojuego), que está siendo desarrollado por Blizzard Entertainment.
 Titan Intercontinental, centro de adquisición de divisas colombiano.
 Cray Titan, segunda supercomputadora más rápida del mundo y que funciona bajo GNU/Linux.
 Titán (luchador), Luchador profesional mexicano que actualmente trabaja en la empresa CMLL